Diese Liste enthält alle Spiele der färöischen Fußballnationalmannschaft, sofern sie von der FIFA als offizielle Spiele anerkannt sind. Alle Ergebnisse aus färöischer Sicht.

Länderspielübersicht

Statistik

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der färöischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Weblinks 
 Alle Ergebnisse der färöischen Elf
 Liste der Länderspiele bei der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (englisch)

Einzelnachweise 

Landerspiele
Faroer